Anton van Bourbon (1518-1562), koning van Navarra 1555-1562
 Anton van Bourbon (1755-1817), Spaanse prins